Рашен:

Фамилия 
 Рашен, Генри  (1856—1937) — американский художник немецкого происхождения.

Топоним 
 Рашен-Мишен
 Рашен-Ривер
 Рашен-Хилл
 Аббатство Рашен

См. также 
 Раш
 Раша
 Раши